Кубок європейських чемпіонів 1976—1977 — 22-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1976-1977 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1976 у футболі
1977 у футболі